Серло (чеч. — свет):
 Серло — прежнее название республиканской общественно-политической газеты «Даймохк», издающейся в Чечне.
 Серло — молодёжный театр в Грозном.